
337-й отдельный вертолётный полк — тактическое формирование Армейской авиации Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 12739 (в/ч 12739). Сокращённое наименование — 337 овп.

Формирование находится в составе 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Толмачёво возле города Обь.

История 
337-й отдельный вертолётный полк создан 15 декабря 1978 года и базировался г. Мальвинкель в составе 20-й гвардейской общевойсковой армии.

До июня 1979 года пребывал в Московском военном округе в г. Суздаль.

24 мая 1994 года, в связи с выводом Западной группы войск, перебазирован в Сибирский военный округ в Новосибирскую область.

В ходе реформы Вооружённых сил 337-й отдельный вертолётный полк переформирован в 562-ю авиационную базу в прежнем пункте дислокации на аэродроме Толмачёво.

1 декабря 2018 года 562-я авиабаза переформирована в 337-й отдельный вертолётный полк, вернув себе историческое название.

Примечания

Литература 
 

Воинские формирования Центрального военного округа
Воинские части и формирования, созданные в 1978 году
Вертолётные полки Российской Федерации
Формирования армейской авиации Российской Федерации